David Bowie (1947–2016) a fost un actor și muzician englez, născut David Robert Jones.

David Bowie se mai poate referi la:

Muzică
 David Bowie (album 1967), album din 1967 de David Bowie
 David Bowie (album 1969), album din 1969 de David Bowie
 David Bowie (box set), un set de CD-uri realizat din albumele lui David Bowie, lansat în 2007
 "David Bowie", cântec al grupului rock Phish (1986)
 "With David Bowie", cântec al grupului Veruca Salt din albumul Eight Arms to Hold You (1997)
 Cântec al Powerman 5000 din albumul New Wave

Vezi și
Heteropoda davidbowie, ăianjen numit în onoarea lui David Bowie
 David Jones (disambiguation)

Nume proprii